Ангели

Фамилия 
Известные носители:
 Ангели, Генрих фон (1840—1925) — австрийский художник.
 Ангели, Луи (1787—1835) — немецкий драматический писатель, актёр и театральный режиссёр.
 Ангели, Мануэла (род. 1939) — итальянская фигуристка-одиночница.
 Ангели, Фёдор Афанасьевич (24 октября 1935 — 29 июня 2014) — гагаузский молдавский писатель, историк, общественный и политический деятель, дипломат.
 Ангели, Эдгар (1892—1945) — хорватский контр-адмирал, в 1943—1944 командующий ВМФ Независимого государства Хорватия.

Топонимы 
 Ангели () — населённый пункт в Финляндии.

См. также 
 Пьер Анджели (1932—1971) — итальянская актриса.